Ceradocopsis är ett släkte av kräftdjur. Ceradocopsis ingår i familjen Melitidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Ceradocopsis